Moshi steht für:
 Moshi (Stadt), eine Stadt in Tansania
 Moshi (Distrikt), ein Distrikt in der Region Kilimandscharo in Tansania
 Moshi (MC), ein Distrikt in der Region Kilimandscharo in Tansania
 Bistum Moshi, römisch-katholische Diözese mit Sitz in der Stadt Moshi
 Moshi Rural, ein Council in der Region Kilimandscharo
 Moshi moshi, ein japanisches Grußwort
 Moshi-Moshi (Hallo Japan), ein deutscher Dokumentarfilm

Moshi ist der Familienname von:
 Stefano R. Moshi (1906–1976), ein evangelisch-lutherischer Theologe und Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania